Municipio de Clermont puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Clermont (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Clermont (condado de Fayette, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Fayette.